Бетлен () — угорське прізвище:
 Габор Бетлен (1550 — 1629) — князь Трансільванії (1613—1629), король Угорщини (1620—1621), герцог Опольський (1622—1625) та вождь анти-Габсбурзького повстання в Угорському королівстві.
 Іштван Бетлен (1874 — 1946) — угорський політик, прем'єр-міністр Королівства Угорщини в 1921—1931.

Угорські прізвища